Hallonbergen – frazione del comune di Sundbyberg, sobborgo di Stoccolma
Hallonbergen – stazione della metropolitana di Stoccolma